Karol Jonscher (starszy) (1850-1907) – lekarz z Łodzi
 Karol Jonscher (młodszy) (1889-1955) – lekarz z Poznania